

Codici 
 TOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tortola (Isole Vergini britanniche)
 tov – codice ISO 639-3 della lingua taromi superiore

Geografia 
 Provincia del Tôv  – una provincia (aimag) della Mongolia centro-settentrionale